Gardenia puede referirse a:

 Gardenia, la flor.
 Gardenia, personaje de Anime y Videojuegos  Pokémon.
 Gardenia-Helsinki, jardín botánico islandés.
 Vincent Gardenia, actor estadounidense.
 Gardenia, una Telenovela venezolana de 1990.
 «Gardenia», sencillo de la banda japonesa Malice Mizer.